Penetrationstest steht für:

 Penetrationstest (Informatik), Methode zur Aufdeckung von Sicherheitsschwachstellen in der Netzwerktechnik
 in der Medizin eine Untersuchung zur Abklärung einer Sterilität, siehe Spermienpenetrationstest